Termenul „Urft” se poate referi la:

Urft râu în regiunea Eifel, Germania
Urft localitate (320 loc.) ce aparține de comuna Kall, districtul Euskirchen, Germania